Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 22. bis 25. August 2017 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 
 

2017
Dameneinzel (Qualifikation)